Fernando de Aragón puede referirse a:

Fernando Sánchez de Aragón (1070-1086), infante de Aragón, hijo de Sancho Ramírez y Felicia de Roucy. Murió a los quince años sin llegar a reinar;
Fernando de Aragón (abad de Montearagón) (1190 - 1249), tercer hijo varón de Alfonso II de Aragón;
 Infante Fernando de Aragón (Valencia, 1329 – Burriana, 1363), hijo de Alfonso IV de Aragón y Leonor de Castilla; 
 Fernando I de Aragón (Medina del Campo, 1380 – Igualada, 1416), también conocido como Fernando de Antequera, rey de Aragón (1412–1416);
 Fernando II de Aragón, el Católico (Sos del Rey Católico, 1452 – Madrigalejo, 1516) rey de Aragón (1479–1516);
 Fernando de Aragón (c. 1460 – 1542), primer duque de Montalto, hijo natural de Fernando I de Nápoles;
 Fernando de Aragón (Andria, 1488 - Valencia, 1550), duque de Calabria y virrey de Valencia.  Hijo de Federico I de Nápoles;
Hernando de Aragón (1498 -1575), arzobispo de Zaragoza (1539 - 1575) y Virrey de Aragón (1566 - 1575).